Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 32-es, továbbá -es, 32A, 32B, 32G, 32Y, illetve H32-es, M32-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 32-es busz (Balatonfüred)

 32-es busz (Budapest)
 -es busz (Budapest)→-es busz (Budapest)
 32A busz (Budapest)megszűnt
 32B busz (Budapest)megszűnt

 32-es busz (Debrecen)megszűnt
 -es busz (Debrecen)megszűnt

 32-es busz (Dunaújváros)

 32-es busz (Győr)

 32-es busz (Kaposvár)

 32-es busz (Kecskemét)

 32-es busz (Komárom)

 32-es busz (Miskolc)
32G busz (Miskolc)

 H32-es busz (Nyíregyháza)

 32-es busz (Pécs)
 32Y busz (Pécs)
 32-es busz (Pécs, 1964–1987)megszűnt

 32-es busz (Sopron)

 32-es busz (Szeged)
 32Y busz (Szeged)megszűnt
 M32-es busz (Szeged)megszűnt

 32-es busz (Székesfehérvár)
 32G busz (Székesfehérvár)megszűnt

 32-es busz (Tatabánya)
 32Y busz (Tatabánya)megszűnt

 32-es busz (Veszprém)megszűnt